

Toponyme

Guzy, village de la voïvodie de Podlachie
 Guzy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Guzy, village de la voïvodie de Poméranie

Patronyme 

 Jarosław Guzy (1955-), homme politique et homme d'affaires polonais